Miejscowości w USA:
 Hernando – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Citrus
 Hernando – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie DeSoto
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hernando (ang. Hernando County) – w stanie Floryda